Przyborowo peut désigner en Pologne :
 Przyborowo, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie
 Przyborowo, village du powiat de Szamotuły, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Przyborowo, village du powiat de Gostyń, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Przyborowo, village du powiat de Gniezno, dans la voïvodie de Grande-Pologne